This is my life (Shirley Bassey), een album van Shirley Bassey uit 1968
 This is my life (La vita), een album van Shirley Bassey uit 1968 voor de Italiaanse markt
 This is my life (Canfora & Amurri), een nummer uit 1968, bekend geworden door Shirley Bassey
 This is my life (Edward Maya), een nummer van Edward Maya uit 2010
 This Is My Life (1992), een Amerikaanse film uit 1992 met onder anderen Dan Aykroyd